Дарси Такер (; 15 марта 1975, Кастор, ) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.
 
На драфте НХЛ 1993 года был выбран в 6 раунде под общим 151 номером командой «Монреаль Канадиенс». 15 января 1998 года обменян в «Тампу Бэй Лайтнинг». 9 февраля 2000 года обменян в «Торонто Мэйпл Лифс».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1990-91  Red Deer Optimist Chiefs    AMHL   47   70   90  160   48
1991-92  Kamloops Blazers            WHL    26    3   10   13   32   9   0   1   1  16
1992-93  Kamloops Blazers            WHL    67   31   58   89  155  13   7   6  13  34
1993-94  Kamloops Blazers            WHL    66   52   88  140  143  19   9  18  27  43
1994-95  Kamloops Blazers            WHL    64   64   73  137   94  21  16  15  31  19
1995-96  Fredericton Canadiens       AHL    74   29   64   93  174   7   7   3  10  14
1995-96  Montreal Canadiens          NHL     3    0    0    0    0  --  --  --  --  --
1996-97  Montreal Canadiens          NHL    73    7   13   20  110   4   0   0   0   0
1997-98  Montreal Canadiens          NHL    39    1    5    6   57  --  --  --  --  --
1997-98  Tampa Bay Lightning         NHL    35    6    8   14   89  --  --  --  --  --
1998-99  Tampa Bay Lightning         NHL    82   21   22   43  176  --  --  --  --  --
1999-00  Tampa Bay Lightning         NHL    50   14   20   34  108  --  --  --  --  --
1999-00  Toronto Maple Leafs         NHL    27    7   10   17   55  12   4   2   6  15
2000-01  Toronto Maple Leafs         NHL    82   16   21   37  141  11   0   2   2   6
2001-02  Toronto Maple Leafs         NHL    77   24   35   59   92  17   4   4   8  38
2002-03  Toronto Maple Leafs         NHL    77   10   26   36  119   6   0   3   3   6
2003-04  Toronto Maple Leafs         NHL    64   21   11   32   68  12   2   0   2  14
2005-06  Toronto Maple Leafs         NHL    74   28   33   61  100  --  --  --  --  --
2006-07  Toronto Maple Leafs         NHL    56   24   19   43   81  --  --  --  --  --
2007-08  Toronto Maple Leafs         NHL    74   18   16   34  100  --  --  --  --  --
2008-09  Colorado Avalanche          NHL    61    8    8   16   67  --  --  --  --  --
2009-10  Colorado Avalanche          NHL    71   10   14   24   47   6   0   0   0   2
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        947  215  261  476 1410  68  10  11  21  79

Ссылки 
 Статистика Т. на сайте Internet hockey database
 Статистика на сайте еliteprospects

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»